Ганчи́ () — посёлок городского типа, административный центр Деваштичского района.

История 
Основан 25 августа 1977 года. Расположен в 90 км юго-западнее города Худжанда и в 200 км к северу от столицы Таджикистана — Душанбе. Площадь посёлка составляет 231 га.

Инфраструктура 
В посёлке имеются:
 19 мини-промпредприятий,
 4 школы,
 3 библиотеки (с общим фондом в 35 000 книг),
 3 больницы (на 378 коек),
 2 пятничные мечети,
 1 клуб (на 400 мест).

Население 
Население по оценке на 1 января 2022 года составляло 13 700 человек.
По состоянию на 2013 год: таджиков — 8711 чел. (83,0%), узбеков — 1753 чел. (17,0%), русских — 19 чел. (1,8%), других народностей — 19 чел. (1,8%).

Примечания

Ссылки 
 В Ганчи сдан новый корпус школы, которой более 70 лет

Населённые пункты Деваштичского района